Adj může zkracovat:
 Adjektivum
 Adjungovaná matice